Roter Weiher heißen Seen:

 Roter Weiher (Erlenmoos), Stausee im Lauf der Laubach (zur Rot, zur Donau) bei Oberstetten, Gemeinde Erlenmoos, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Roter Weiher (Kemnath), Teil einer Weihergruppe am Funkenbach (zum Schirnitzbach, zum Fallbach, zur Haidenaab) bei Kemnath, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Roter Weiher oder Roterweiher, See im Lauf der Rot (zur Wurzacher Ach) bei Bremberg, Gemeinde Kißlegg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Roter See
 Roter Teich